Washingtonski sporazum (1826.), kojim je poništen Sporazum iz Indian Springsa između nekoliko indijanskih plemena i američke savezne države Georgije
 Washingtonski sporazum (1994.), između bosanskohercegovačkih Hrvata (koje je predstavljala Republike Hrvatske) i Republike Bosne i Hercegovine (u multietničkoj vladi kojom su tada dominirali Bošnjaci) 18. ožujka 1994. godine
 Washingtonski sporazum o zaštiti vrsta